Усть-Калманский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Калманском районе Алтайского края России. Административный центр — село Усть-Калманка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 6586 человек, в том числе 3091 мужчина и 3495 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Новый Чарыш (посёлок) — 
 Усть-Калманка (село, административный центр) —

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Калманского района
Сельские поселения Алтайского края